A continuació segueix un llistat de cerveses belgues per producte i nom. El 2015 es va compilar i publicar, per part d'un equip d'experts, un llistat amb gairebé 1.600 cerveses diferents. El llistat anterior, publicat el 2011, reduïa el nombre a 1.150 cerveses originals de Bèlgica (i un centenar etiquetades allà), produïdes i distribuïdes per 146 cerveseries i 44 companyies cerveseres. Les cerveses produïdes una vegada o que ja no es produeixen (amb el mateix nom), apareixen en cursiva en aquest llistat.

La cultura de la cervesa belga és una tradició de creació de cerveses d'una gran diversitat. El novembre 2016 va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Cerveses

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Referències 

Cultura de Bèlgica
Cervesa
Patrimoni de la Humanitat a Bèlgica
Llistes de cultura